Křenice est un toponyme qui peut désigner :

Křenice, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Křenice, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie